Born to Run () — третий студийный альбом американского музыканта Брюса Спрингстина, выпущенный 25 августа 1975 года на лейбле Columbia. Многими американскими музыкальными изданиями и критиками признавался одним из главных альбомов в истории рок-музыки.

Об альбоме 
В 2011 году обложка альбома заняла 15-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по мнению читателей интернет издания Music Radar.

Список композиций 
 «Thunder Road» — 4:49
 «Tenth Avenue Freeze-Out» — 3:11
 «Night» — 3:00
 «Backstreets» — 6:30
 «Born to Run» — 4:30
 «She’s the One» — 4:30
 «Meeting Across the River» — 3:18
 «Jungleland» — 9:36

В записи участвовали 
 The E Street Band — группа:
 Брюс Спрингстин — гитара, бас-гитара, губная гармоника, труба, вокал, аранжировка.
 Рой Биттан — орган, фортепиано, глокеншпиль, клавесин, клавишные, бэк-вокал.
 Эрнест Картер — барабаны.
 Кларенс Клемонс — саксофон, вокал.
 Дэнни Федеричи — орган, клавишные, вокал.
 Суки Лахав — скрипка.
 Вини Лопес — корнет, барабаны, вокал, бэк-вокал
 Дэвид Санчес — клавишные.
 Гарри Таллент — бас, бас-гитара.
 Макс Вайнберг — барабаны.
 Уэйн Андре — тромбон.
 Майк Эппел — вокал, бэк-вокал.
 Майкл Брекер — труба, саксофон (тенор).
 Рэнди Брекер — труба.
 Ричард Дэвис — бас.
 Дэвид Сэнборн — саксофон (баритон, бас).
 Стивен Ван Зандт — гитара, труба, вокал, бэк-вокал.

Позиции в чартах 
 3-е место — чарт Pop Albums (1975).
 101-е место — чарт Billboard 200 (1984).

Синглы 
 Born to Run:
 23-е место — чарт Pop Singles (1975).
 Tenth Avenue Freeze-Out:
 83-е место — чарт Pop Singles (1976).

Примечания

Ссылки 
 Born To Run на discogs.com

Альбомы Брюса Спрингстина
Альбомы, спродюсированные Джоном Ландау
Альбомы Columbia Records
Альбомы 1975 года
Национальный реестр аудиозаписей
Альбомы рок-н-ролла
Поп-рок-альбомы
Альбомы пауэр-попа